

Localidades

Kamenica (Aleksinac)
Kamenica (Bojnik)
Kamenica (Dimitrovgrad)
Kamenica (Gornji Milanovac)
Kamenica (Koceljeva)
Kamenica (Kraljevo)
Kamenica (Loznica)
Kamenica (Pantelej)
Kamenica (Valjevo)

Desambiguação